In 1940 werd het 31ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 14 april tot 29 december. Het was de eerste keer dat er een team van buiten João Pessoa deelnam en Treze, uit Campina Grande, won meteen ook de titel.

Eerste toernooi

Play-off

Tweede toernooi

Play-off

Omdat het na de tweede wedstrijd nog gelijk stond werd er een verlenging gespeeld, tussen haakjes weergegeven.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib